Le nom Mississippi Central Railroad fut utilisé par 3 compagnies différentes dans le Mississippi et le Tennessee.

Le Mississippi Central Railroad (original) 

Le Mississippi Central Railroad d'origine fut créé en 1852. La construction débuta en 1853, et la ligne reliant Canton à Jackson, fut achevée en 1860, juste avant le début de la Guerre Civile. Le terminus sud de la ligne se connectait au New Orleans, Jackson & Great Northern Railroad à Canton. Il se reliait également au Memphis & Charleston Railroad à Grand Junction, et au Mobile and Ohio Railroad à Jackson, Tennessee. Le Mississippi Central fut le théâtre de plusieurs actions militaires entre 1862 et 1863, et son réseau fut sévèrement endommagé durant les combats. Le président de la compagnie, Absolom M. West, réussit à financer les réparations et à relancer l'exploitation rapidement après la fin de la guerre. En 1878, la compagnie fut rachetée par l'Illinois Central Railroad qui le fusionna à sa filiale Chicago, St. Louis and New Orleans Railroad.

Le Mississippi Central Railroad (2sd) 
L'origine de cette compagnie remonte au Pearl & Leaf Rivers Railroad qui fut créé en 1897 par la J.J. Newman Lumber Company. Cette ligne reliait Hattiesburg à Sumrall.

En 1904 cette compagnie prit le nom de Mississippi Central Railroad  (sigle de l'AAR: MSC). En 1909, le MSC racheta le Natchez & Eastern Railway (créé en 1906) qui reliait Natchez à Brookhaven.

Durant une courte période dans les années 1920, la compagnie exploita "The Natchez Route", qui permettait de relier Natchez à Mobile, grâce à un accord avec le Gulf, Mobile and Northern Railroad. A Mobile, les wagons de marchandises étaient embarqués sur des ferries pour traverser le fleuve Mississippi, puis ils étaient acheminés par le Louisiana and Arkansas Railway jusqu'à Shreveport, Louisiane.

Cette compagnie fit partie des chemins de fer américains de classe I
Le Mississippi Central fut vendu à l'Illinois Central Railroad le .

Le Mississippi Central Railroad (actuel)   
Le nom du Mississippi Central Railroad (sigle de l'AAR:MSCI) fut ressuscité par Pioneer Railcorp lorsqu'il racheta le Natchez Trace Railroad à Kyle Railways en 1992. La ligne va de Oxford à Grand Junction sur une longueur de .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classes de chemins de fer en Amérique du nord
 Illinois Central Railroad

Liens externes 
 
 « Pioneer Railcorp: Mississippi Central Railroad (current) »

Ancienne compagnie de chemin de fer aux États-Unis
Entreprise fondée en 1852
Entreprise disparue en 1878
Entreprise fondée en 1904
Entreprise disparue en 1967
Entreprise fondée en 1992